Джованні Баттіста Моганьї (; , Форлі — , Падуя) — італійський анатом, засновник патологічної анатомії, дійсний член Лондонського королівського товариства.

Посилання та джерела 
 Giovanni Battista Morgagni  

Італійські анатоми
Італійські патологи
Уродженці Форлі
Викладачі Падуанського університету